Geografie:
Kawasaki (Fukuoka), een gemeente in de Japanse prefectuur Fukuoka 
Kawasaki (Iwate), een voormalige gemeente in Japanse prefectuur Iwate 
Kawasaki (stad), een stad in de Japanse prefectuur Kanagawa
Kawasaki (Miyagi), een stad in de Japanse prefectuur Miyagi

Overige:
Kawasaki Heavy Industries, een conglomeraat van bedrijven, waaronder:
Kawasaki (motorfiets), een Japans motorfietsmerk
Ziekte van Kawasaki, een auto-immuunziekte

Personen 
Guy Kawasaki, een Macintosh 'evangelist'
Masaru Kawasaki, een Japanse componist
Tomisaku Kawasaki, ontdekker van de ziekte van Kawasaki